Выборы в Сенат США в Пенсильвании состоялись 8 ноября 2022 года. Победитель представит штат в верхней палате Конгресса США.

5 октября 2020 года действующий сенатор-республиканец Пэт Туми объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание на третий срок. В связи с этим ожидалось, что выборы будут конкурентными и важными для определения партии, которая будет контролировать Сенат. Считалось, что именно в Пенсильвании демократы имели возможность перехватить место у республиканцев, что собственно и произошло.

Внутрипартийные выборы состоялись 17 мая. От Демократической партии была выдвинута кандидатура вице-губернатора Джона Феттермана. Первые результаты праймериз Республиканской партии показали, что Мехмет Оз и  шли «ноздря в ноздрю», их разделяло примерно 0,1%. 3 июня Маккормик признал своё поражение. По результатам всеобщих выборов победу одержал Феттерман.

Праймериз Республиканской партии  
В октябре 2020 года действующий сенатор-республиканец Пэт Туми объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание, заявив, что желает вернуться на работу в частный сектор.

К октябрю 2021 года бизнесмен Джефф Бартос и ветеран Шон Парнелл, которого поддержал 45-й президент Дональд Трамп, стали лидерами гонки. Кампания Парнелла была свёрнута в ноябре, после того, как его бывшая жена Лори Снелл дала показания в суде, заявив, что Парнелл душил и плевал на неё, издевался над их детьми и требовал от неё «пойти сделать аборт». Ещё до этих утверждений у республиканцев возникли сомнения относительно способности Парнелла профинансировать собственную кампанию, и стало широко распространено мнение, что он приостановит свою предвыборную кампанию, если не добьётся опеки над детьми. 22 ноября 2021 года стало известно, что дети останутся со Снелл, в связи с чем Парнелл объявил о завершении участия в предвыборной гонке.

30 ноября знаменитый врач и телеведущий Мехмет Оз объявил о выдвижении своей кандидатуры. Намерения Оза сразу же вызвали споры по поводу того, является ли он жителем Пенсильвании, поскольку прежним местом проживания значился , штат Нью-Джерси, где он прожил большую часть своей жизни. Только в октябре 2020 года он зарегистрировался для голосования в Пенсильвании. Вступление в гонку  в январе 2022 года вызвало нападки со стороны сторонников Оза за его прошлое умаление Трампа и критику экономической политики «». Организации, поддерживающие Маккормика, нанесли ответный удар, запустив телевизионную рекламу, в которой Оз был обвинён в том, что он «голливудский либерал».

Опросы республиканской партии, проведённые в январе 2022 года, показывали возрастающую поддержку Джеффа Бартоса и  среди партийных активистов. Бартос победил в опросе Центрального собрания Республиканского государственного комитета, заняв первое место с 49 голосами, в то время как Барнетт заняла второе с 30 голосами. Маккормик и Сэндс заняли третье и четвертое места, а Оз и Бочетто получили только по одному голосу.

Кампания Маккормика осудила Оза за связи с Турцией и призвала его отказаться от турецкого гражданства, обвинив кандидата в двойной лояльности. Позднее Оз заявил, что если его изберут в Сенат, он откажется от двойного гражданства в пользу американского. 10 апреля 45-й президент Трамп поддержал Оза, сославшись на популярность его телешоу, а также лояльность к нему женщин-избирателей.

Оз опережал других кандидатов в опросах с самого начала своей кампании. Вскоре Маккормик начал стремительно набирать популярность среди потенциальных избирателей. Барнетт также начала подниматься в опросах после ряда выступлений на дебатах. Рост её популярности побудил двух лидеров изменить тактику, которые до этого в основном игнорировали её как незначительную фигуру. Pro-Oz Super PAC American Leadership Action запустила рекламную кампанию, обвиняющую Барнетт в поддержке Black Lives Matter, в то время как Маккормик заявил, что Барнетт не может быть избрана, сославшись на её поражение в прошлом избирательном цикле. Сам Оз также обвинил Барнетт в исламофобии, указав на твит 2015 года, в котором она заявила, что «педофилия является краеугольным камнем ислама».

Кандидаты

Номинант 
 Мехмет Оз — кардиоторакальный хирург, ведущий шоу «», член  (2018—2022)

Участники праймериз 
  — ветеран запаса ВС США, автор, политический обозреватель Fox News, кандидат в Палату представителей США (2020)
 Джефф Бартос — бизнесмен, филантроп, кандидат на пост  (2018)
 Джордж Бочетто — комиссар Пенсильвании по боксу (1996—2002)
 Шон Гейл — кандидат в Комиссию округа Монтгомери (2019)
  —  (2007—2009), главный исполнительный директор Bridgewater Associates (2020—2022)
  —  (2017—2021)

Дисквалифицированные 
 Джон Дебеллис — бизнесмен
 Джон Айхенберг — водитель грузовика
 Роберт Джеффрис — вечный кандидат
 Рональд Джонсон — ветеран армии США
 Ричард Малхолланд — специалист по вентиляционным работам
 Макс Ричардсон
 Мартин Розенфельд — заместитель шерифа округа Элк, казначей Республиканской партии округа Элк
 Дэвид Сюй — ветеран армии США, профессор колледжа, владелец IT-бизнеса

Снявшиеся с выборов 
 Шон Парнелл — ветеран армии США, автор, кандидат в Палату представителей США (2020) (поддержал Маккормика)
 Крейг Снайдер — бывший глава администрации сенатора Арлена Спектера
  — детектив, владелец частного разведывательного агентства, кандидат в Палату представителей США (2014) и в Сенат США (2016) (баллотируется в качестве независимого кандидата)

Отказавшиеся от выдвижения 
  — министр военно-морских сил США (2020—2021),  (2018—2020), бывший советник сенатора Арлена Спектера
  — член Палаты представителей от 16–го (с 2019 года) и 3-го округов Пенсильвании (2011—2019) (поддержал Парнелла)
 Пол Манго — заместитель главы администрации по политике Министерства здравоохранения и социальных служб США (2019—2021), кандидат в губернаторы (2018)
  — член Палаты представителей от 12–го округа Пенсильвании (2013—2019)
  — профессор международных отношений и политики в Университете Карнеги — Меллона, директор по планированию политики Государственного департамента США (2018—2019)
 Дональд Трамп-младший — бизнесмен, сын 45-го президента Дональда Трампа (поддержал Парнелла)
 Пэт Туми — действующий сенатор США от штата Пенсильвания (с 2011 года)

Дебаты и форумы

Опросы 
Графическое представление

Результаты 
После первой ночи подведения итогов стало ясно, что Оз и Маккормик примерно равное количество голосов, разница между ними была слишком мала, чтобы объявить победителя. Из-за времени, необходимого для обработки бюллетеней, отправленных по почте, а также времени, выделенного повторный пересчёт голосов Politico заявила, что победитель праймериз может быть известен только в начале июня. Согласно законодательству штата, необходимо провести пересчёт голосов, если разница между главными претендентами составит менее 0,5 процента. Начался обязательный пересчёт голосов. 3 июня Маккормик признал поражение.

Праймериз Демократической партии  
Первыми двумя основными кандидатами от Демократической партии, заявившими о выдвижении, стали вице-губернатор Пенсильвании Джон Феттерман и  . И Феттерман, и Кеньятта относятся к прогрессивным демократам. К июлю 2021 года Феттерман возглавил гонку. 6 августа , считающийся членом партийного истеблишмента, заявил о начале предвыборной кампании.

По ходу кампании Лэмб и Феттерман стали двумя наиболее заметными кандидатами. Феттерман сохранил свой статус лидера по состоянию на декабрь, а остальные три претендента рассматривались в основном как конкуренты друг другу. 4 февраля 2022 года Аркуш снялась с гонки, оставив Кеньятту единственным крупным кандидатом от Филадельфии. Считалось, что и Кеньятта, и Лэмб имеют хорошие шансы привлечь избирателей, которые ранее поддерживали Аркуш, Лэмб по идеологическим соображениям, а Кеньятта — по географическим.

В дополнение к Феттерману, Кеньятте и Лэмбу в праймериз Демократической партии также приняли участие ещё два кандидата, а именно Кевин Баумлин и Александра Халил. 31 марта Баумлин снялся с гонки.

Кандидаты

Номинант 
 Джон Феттерман —  (с 2019 года), мэр  (2005—2019), кандидат в Сенат США (2016)

Участники праймериз 
  —  (с 2019 года)
  — член Палаты представителей от 18-го (2018—2019) и 17-го округов Пенсильвании (с 2019 года)
 Александрия Халил — член городского совета Дженкинтауна (с 2019 года)

Дисквалифицированные 
 Ларри Джонсон — адвокат
 Кэл Догерти — специалист по работе с данными
 Уолтер Слузински — почтовый служащий
 Лью Тапера — работник розничной торговли
 Алан Шенк — работник розничной торговли

Снявшиеся с выборов 
 Вэл Аркуш — член  (с 2014 года), врач
 Кевин Баумлин — руководитель службы неотложной помощи 
 Джон Макгиган — президент муниципального совета Норристауна (1994—1997)
 Эрик Ортс — профессор Уортонской школы Пенсильванского университета (поддержал Кеньятту)
  —  (с 2017 года), вице-председатель  (поддержал Лэмба)

Отказавшиеся от выдвижения 
  — член Палаты представителей от 13-го (2015—2019) и 2-го округов Пенсильвании (с 2019 года)
 Мадлен Дин — член Палаты представителей от 2-го округа Пенсильвании (с 2019 года) (переизбирается)
  —  (2013—2021), кандидат в Палату представителей США (2020)
  — член Палаты представителей от 6-го округа Пенсильвании (с 2019 года) (переизбирается)
 Джим Кенни — мэр Филадельфии (с 2016 года) (поддержал Лэмба)
 Джо Сестак — член Палаты представителей от 7-го округа Пенсильвании (2007—2011), вице-адмирал ВМС США в отставке, кандидат в Сенат США (2010, 2016), кандидат в президенты (2020)
  —  (с 2017 года) (кандидат в губернаторы)
  —  (2017—2021)
  — член Палаты представителей от 15-го (2018—2019) и 7-го округов Пенсильвании (с 2019 года) (переизбирается)

Дебаты и форумы

Опросы 
Графическое представление

Результаты 
Феттерман одержал уверенную победу, а Лэмб занял второе место. Vanity Fair объяснила проигрыш Лэмба многочисленными причинами, такими как то, что он не был известен избирателям в Восточной Пенсильвании, где, по словам директора прогрессивной демократической организации, находилось большинство избирателей-демократов. Считается, что залогом успеха Феттермана стало проведение эффективной популистской кампании. The Atlantic отмечала, что его предвыборная агитация была сосредоточена на проблемах «рабочих, их заработной платы».

Либертарианская партия

Кандидаты

Номинант 
 Эрик Герхардт — плотник, владелец малого бизнеса, кандидат в президенты (2020)

Снявшиеся с выборов 
 Стив Шитц — специалист по нанесению порошковой окраски, председатель  (2013—2015, 2019—2021)

Партия зелёных

Кандидаты

Номинант 
 Ричард Вайс — юрист, кандидат на пост  (2020), кандидат на должность судьи общей юрисдикции округа Аллегейни (2021)

Независимые и кандидаты от третьих партий

Включённые в бюллетень 
 Дэн Вассмер — юрист, кандидат на пост генерального прокурора Пенсильвании (2020)

Вписанные кандидаты 
 Рон Джонсон — ветеран ВС США, строитель, бывший менеджер Walmart (Конституционная партия; первоначально баллотировался как республиканец)
 Куинси Мэги — инспектор по выборам в 44-м округе Филадельфии

Снявшиеся с выборов 
  — детектив, владелец частного разведывательного агентства, кандидат в Палату представителей США (2014) и в Сенат США (2016) (первоначально баллотировался как республиканец; поддержал Феттермана)

Всеобщие выборы

Предвыборная статистика 
Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

Дебаты

Опросы 
Агрегированный источник

Джефф Бартос vs. Джон Феттерман

Джефф Бартос vs. Конор Лэмб

Шон Парнелл vs. Джон Феттерман

Шон Парнелл vs. Конор Лэмб

Результаты

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты кампаний кандидатов:
 Сайт кампании Кэти Барнетт
 Сайт кампании Джеффа Бартоса
 Сайт кампании Джорджа Бочетто
 Сайт кампании Ричарда Вайса
 Сайт кампании Шона Гейла
 Сайт кампании Эрика Герхардта
 Сайт кампании Дэйва Маккормика
 Сайт кампании Куинси Мэги
 Сайт кампании Мехмета Оза
 Сайт кампании Эверетта Стерна
 Сайт кампании Карлы Сэндс
 Сайт кампании Джона Феттермана

Выборы в Сенат США в Пенсильвании
2022 год в Пенсильвании